Delphinus (geslacht): een geslacht van dolfijnen
 Dolfijn (sterrenbeeld)
 Dolfijn FM: Nederlandstalig radiostation op Bonaire en Curaçao